Diese Liste enthält alle Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle vom SFV und der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele. Ferner werden Spiele (ohne Nummer) in der Statistik der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation gelistet, die auch teilweise von den gegnerischen Verbänden als A-Länderspiele gezählt werden. Die FIFA berücksichtigt dabei auch einige Spiele des SV Seebach im Rahmen des „Women's World Invitation Tournament 1981“, die zudem teilweise gegen Vereinsmannschaften ausgetragen wurden, während der SFV auch Spiele der A-Nationalmannschaft gegen U-23-Mannschaften zählt. Für einige Spiele nennen der SFV und die beteiligten Verbände andere Spieldaten als die FIFA.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Schweizerinnen 
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Schweizerinnen
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1972 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 

In der Statistik sind alle gelisteten Spiele berücksichtigt.

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 

Folgende Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen die Schweiz: Italien (0:6, zudem einmal 0:6 gegen Dänemark) und Serbien (0:9)

Spielstädte 

Anmerkung: * Keine offiziellen Spiele

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 

 FIFA-Statistik
 Statistik des SFV
 Alle Spiele bei rsssf.com (engl.), Stand: 25. März 2006

Schweiz
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen